Storyville – quartiere a luci rosse di New Orleans
 Storyville – album discografico del 1991 di Robbie Robertson
 Storyville – gruppo musicale statunitense
 Il mistero di Storyville (Storyville) – film del 1992 diretto da Mark Frost
 Storyville – serie di documentari della BBC del 2005
 Storyville – programma radiofonico di Radio3